Джонни Холлиде́й (или Джонни Халлиде́й, , французское произношение Аллиде́, настоящее имя Жан-Филипп Лео Смет (); 15 июня 1943, Париж — 5 декабря 2017, Марн-ла-Кокетт) — французский рок-певец, композитор и актёр кино.

Джонни Холлидей по праву носил титул рок-звезды Франции. За свою долгую карьеру он провёл более 400 турне, на которых присутствовало более 15 млн зрителей и продал к 2005 году около 80 млн дисков. 18 альбомов Джонни Холлидея стали платиновыми. Тем не менее, он остался в значительной степени неизвестен за пределами франкофонии.

Джонни Холлидей также написал много песен в стиле шансона и музыку к фильмам.

Семья 
Джонни Холлидей родился в семье бельгийца, артиста кабаре Леона Смета (1906 -1989) и француженки Югетт Клерк (1920 - 2007), получил бельгийское гражданство, а в 1961 году принял гражданство Франции. Его родители разошлись вскоре после его рождения, и Джонни воспитывался своей тёткой со стороны отца.

Карьера 

В 1957 году выступал во французских кабаре, подражая Элвису Пресли. Успеха не имел, но однажды приковал внимание публики в одном из баров Монмартра своим неистовством. В качестве артистического псевдонима Холлидей взял фамилию мужа своей кузины Десты.

В 1960 году записал свой первый альбом. В 1961 году создал группу «Golden Strings». Многие выступления рокера были связаны со скандалами. Так, запись программы 1970 года, где Джонни исполнял песню «Jesus Christ», не была допущена к эфиру. В 1976 году вышел его альбом «Derrière l’amour» с песней «Gabrielle», которая стала одним из его главных хитов.

В 1985 году принимал участие в акции «Певцы без границ», чтобы собрать деньги на борьбу с голодом в Эфиопии.

В 1997 году президент Франции Жак Ширак вручил Джонни Холлидею орден Почётного легиона.

С марта 2005 года Джонни Холлидей являлся издателем журнала «Limited Access», который выходил раз в два месяца.

В 2009 году состоялось турне Джонни Холлидея (которое анонсировалось как прощальное) под названием «Tour 66», его главным событием стали три концерта на Stade de France — 29, 30 и 31 мая, которые собрали в общей сложности 240000 зрителей. Из-за проблем со здоровьем несколько концертов в конце 2009 — начале 2010 года были отменены.

28 марта 2011 года вышел новый альбом «Jamais seul», продажи которого уже в первую неделю составили 99089 экземпляров, а во французских чартах он в течение 2 недель был на первом месте.

6 сентября 2011 года состоялась премьера спектакля «Le paradis sur terre», в котором певец и актёр исполнил главную роль (реж. Bernard Murat, Theatre Edouard VII, Париж).

Дуэты 
Джонни Холлидей выступал в дуэте с самыми разными исполнителями: с Патриком Брюэлем, Эдди Митчеллом (On veut des légendes, C'est un rocker, Sur la route de Memphis, La voix d'Elvis), Эриком Кантона (Excuse moi partenaire, 1998), Ларой Фабиан (Requiem pour un fou, 1998), Паскалем Обиспо и Жан-Жаком Гольдманом (Je te promets, Ce que je sais, Quelque chose de Tennessee), Шимен Бади, Изабель Буле, Франс Галль и др.

Личная жизнь 
12 апреля 1965 года Холлидей женился на французской певице армяно-болгарского происхождения Сильви Вартан, которая родила ему сына (1966). Сын Холлидея взял себе отцовский псевдоним и получил известность как певец Давид Холлидей. Холлидей и Вартан развелись 4 ноября 1980 г.

Годом позже Холлидей женился на французской манекенщице Бабетт Этьен. Брак, заключённый  в Калифорнии (США) 1 декабря 1981 года, продержался лишь два месяца и два дня.

В 1982 году Джонни Холлидей сошёлся с французской актрисой Натали Бай. В 1983 году у них родилась дочь Лора, также ставшая киноактрисой. Холлидей расстался и с Бай в 1986 году.

С 1990 по 1992 годы он был женат на Аделин Блондио.

С 1996 года Джонни Холлидей был женат на Летисии Холлидей (род. 18 марта 1975). Супружеская пара удочерила двух вьетнамских девочек: Жад (Jade Odette Désirée — урожд. Bui Thi Hoa, род. 3 августа 2004, удочерена в ноябре 2004) и Джой (Joy — урожд. Maï-Huong, род. 27 июля 2008, удочерена в декабре 2008).

Скончался в ночь с 5 на 6 декабря 2017 года от рака лёгких в своём доме в Марн-ла-Кокетт под Парижем. Проводить в последний путь Джонни Холлидея собрался миллион человек, ещё 15 миллионов смотрели прямую трансляцию по телевидению. 

Похоронен 11 декабря 2017 года на острове Сен-Бартелеми (Антильские острова, заморское сообщество Франции).

Дискография 
(неполная дискография)

 De l'amour, 2015
 Rester vivant, 2014
 On stage, 2013
 L’attente, 2012
 Jamais seul, 2011
 Stade de France (Tour 66), 2009
 Ça ne finira jamais, 2008
 Le coeur d’un homme, 2007
 Flashback Tour (Palais des sports), 2006
 Ma vérité, 2005
 Parc des Princes 2003, 2003
 À la vie, à la mort, 2002
 100 % Johnny — Concert à la Tour Eiffel, 2000
 Sang pour Sang, 1999
 Ce que je sais, 1998
 Allume le Feu — Stade de France 98, 1998
 Lorada Tour, 1996
 Destination Vegas, 1996
 Lorada, 1996
 Rough Town, 1995
 Parc des Princes, 1993
 Bercy, 1992
 Ça ne change pas un homme, 1991
 Dans la Chaleur de Bercy, 1990
 Cadillac, 1989
 Gang, 1986
 Rock 'n' Roll Attitude, 1985
 Johnny Hallyday au Zenith, 1984
 En V.O., 1984
 Nashville en direct, 1984
 Entre violence et violon, 1983
 Live à Pantin, 1982
 Palais des sports, 1982
 Quelque part un aigle, 1982
 La peur, 1982
 Pas facile, 1981
 En pièces détachés, 1981
 À partir de maintenant, 1980
 Hollywood, 1979
 Solitude à deux, 1978
 C’est la vie, 1977
 Hamlet, 1976
 Derrière l’amour, 1976
 La terre promise, 1975
 Rock à Memphis, 1975
 Rock 'n' Show, 1974
 Je t’aime, je t’aime, je t’aime, 1974
 Insolitudes, 1973
 Country, Folk, Rock, 1972
 Flagrant délit, 1971
 Vie, 1970
 Rivière…ouvre ton lit, 1969
 Rève et amour, 1968
 Jeune Homme, 1968
 Johnny67, 1967
 La génération perdue, 1966
 Johnny chante Hallyday, 1965
 Halleluyah; 1965
 Les rocks les plus terribles, 1964
 Les bras en croix, 1963
 Sing America’s rocking Hits, 1962
 Salut les copains, 1961
 Johnny Hallyday et ses fans au Festival de Rock' n` Roll, 1960

Фильмография 
  — Дьяволицы / Les Diaboliques
  — Специалист / Le Specialiste
  — Точка падения / Point de chute
  — Приключение есть приключение / L’aventure, c’est aventure
  — Чудовище / L’Animal
  — Детектив / Détective
  — Железный треугольник (фильм)
  — Папарацци / Paparazzi
  — Почему не я? / Pourquoi pas moi?
  — Человек с поезда / L’Homme du train
  — Ограбление по-французски / Wanted
  — Багровые реки 2: Ангелы апокалипсиса / Les Rivières pourpres 2
  — V.I.P. - квартал / Quartier V.I.P.
  — Розовая пантера 2 / La panthère rose 2
 2009 — Месть / Vengeance
2017 — 12 мелодий любви

Документальные фильмы 
 2014 — Джонни Холлидей: в поисках себя / Johnny Hallyday, en quête d’identité (реж. Элоди Мьяле / Elodie Mialet)
2017 — Джонни Холлидей, Франция рок-н-ролла / Johnny Hallyday, la France Rock'n Roll (реж. Жан-Кристоф Росе / Jean-Christophe Rosé)

Память 
16 июня 2018 года во Франции, в городе Вивье, состоялось открытие памятника Джонни Холлидею. Средства на установку скульптуры были собраны за счет фанатов артиста.

Российский скульптор  Алексей Благовестнов с января 2018 года работает над статуей Джонни Холлидея на мотоцикле .

В январе 2020 года власти Парижа предложили назвать в честь музыканта площадь в 12-м округе города. Эспланада расположена у спортивно-концертного комплекса AccorHotels Arena, где артист выступал более 100 раз.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Артисты, известные под псевдонимами
Шансонье
Исполнители рок-н-ролла
Исполнители Mercury Records
Умершие от рака лёгкого